Ludvig 2. (også Ludwig 2. eller Louis 2.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Ludvig den Tyske (804/805–876) – konge af Det Østfrankiske Rige 843–876
 Ludvig 2. (Italien) (825–875) – konge af Italien 839–875 og romersk kejser 855–875
 Ludvig 2. af Frankrig eller Ludvig den Stammende (846–879) – konge af Det Vestfrankiske Rige 877–879
 Ludvig 2. af Württemberg (ca. 1137–1181) – greve af Württemberg 1158–1181
 Louis 2. af Bourbon eller Louis den Gode (1337–1410) – hertug af Bourbon 1356–1410
 Ludvig 2. af Ungarn (1506-1526) – konge af Ungarn, Kroatien og Bøhmen 1516-1526
 Ludvig 2. af Hessen og ved Rhinen (1777–1848) – storhertug af Hessen og ved Rhinen 1830–1848
 Ludvig 2. af Baden (1824–1858) – storhertug af Baden 1852–1856
 Ludvig 2. af Bayern (1845–1886) – konge af Bayern 1864–1886
 Louis 2. af Monaco (1870–1949) – fyrste af Monaco 1922–1949